Ozeki oder Ōzeki bedeutet:

 Ōzeki, ein Rang im Sumō  

Ozeki, Ohzeki oder Ōzeki ist der Familienname folgender Personen:

 Michika Ozeki (* 1992), japanische Tennisspielerin
 Ruth Ozeki (* 1956), japanisch-amerikanische Schriftstellerin 
 Yukie Ōzeki, japanische Tischtennisspielerin in den 1960er und 1970er Jahren